Roberto Bautista Agut era il detentore del titolo, ma si è ritirato per un virus intestinale.

In finale Jack Sock ha sconfitto João Sousa con il punteggio di 6–3, 5–7, 6–3.

Teste di serie 
Le prime quattro teste di serie ricevono un bye per il secondo turno.

  Roberto Bautista Agut (ritirato)
  John Isner (quarti di finale)
  David Ferrer (secondo turno)
  Jack Sock (campione)

 Albert Ramos-Viñolas (primo turno)
 Feliciano López (secondo turno, ritirato)
 Steve Johnson (semifinale)
 Marcos Baghdatis (semifinale)

Wildcard 

  Dustin Brown (secondo turno)
  Artem Sitak (primo turno)

 Michael Venus (primo turno)

Qualificati 

  Ryan Harrison (secondo turno)
  Brydan Klein (secondo turno)

 Michael Mmoh (primo turno)
 Finn Tearney (primo turno)

Lucky loser 
  Jose Statham (secondo turno)

Tabellone

Fase finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 
 

ASB Classic 2017